Бережное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
Бережное — агрогородок в Столинском районе Брестской области
 Бережное — село в Кореличском районе Гродненской области.

Россия 
 Бережное — село в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Бережное — исчезнувшее село в Джанкойском районе.

Украина 
 Бережное — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Бережное (до 2016 года — Десятириччя Жовтня) — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Бережное — село в Сокальском районе Львовской области.
 Бережное — село в Конотопском районе Сумской области.
 Бережное — село в Волчанском районе Харьковской области.